Caveman ist:

 das englische Wort für Höhlenmensch
 der Titel einer US-Filmkomödie von 1981, siehe Caveman – Der aus der Höhle kam
 der deutsche Titel des Broadway-Monodramas Defending the Caveman von Rob Becker, siehe Caveman (Schauspiel)
 der Name eines Teilstücks des Musikalbums Tubular Bells 2003 von Mike Oldfield
 eine englische Hip-Hop-Band Caveman (Band)
 ein Computerspiel aus dem Jahr 1984, siehe Caveman (Computerspiel)
 Caveman (Film), deutsche Komödie aus dem Jahr 2021 von Laura Lackmann

Die Mehrzahl Cavemen bezeichnet
 den deutschen Motorradclub Cavemen MC